Хипстер(ы) — термин, появившийся в США в 1940-х годах. Может относиться к:
 Хипстеры — субкультура 1940-х годов.
 Хипстеры — современная субкультура.
 Хипстер-хоп — поджанр альтернативного хип-хопа.
 Хипстер-R&B — термин для описания стилистической альтернативы современного ритм-н-блюза.